Istniały co najmniej dwie jednostki o tej nazwie:
 1 Dywizja Powietrznodesantowa – dywizja brytyjska
 1 Gwardyjska Dywizja Powietrznodesantowa – dywizja sowiecka